Sânpetru se poate referi la:
Sânpetru, localitate în județul Brașov, reședința comunei cu același nume
Sânpetru, localitate în județul Hunedoara,
Bozna, alternativ Sânpetru, localitate în județul Sălaj,
Peteni, alternativ Petefalău, localitate în județul Covasna,
Petrești, alternativ Sânpetru, localitate în județul Alba,
Sânpetru Almașului, alternativ Fizeș-Sânpetru, localitate în județul Sălaj,
Sânpetru de Câmpie, localitate în județul Mureș, , reședința comunei cu același nume
Sânpetru German, localitate în județul Arad,
Sânpetru Mare, localitate în județul Timiș,, reședința comunei cu același nume
Sânpetru Mic, localitate în județul Timiș,
Valea Sânpetrului-Grebeniș, localitate în județul Mureș,
Valea Sânpetrului-Pogăceaua, localitate în județul Mureș,
Petiș, alternativ Sânpetru, Petișdorf, localitate în județul Sibiu,
Petriș, alternativ Petrișdorf, localitate în județul Bistrița-Năsăud.